Microcyclops longiramus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1965 roku przez chińskich hydrobiologów Chena Yuana i Sunga Ta-Hsianga.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1965 roku